Nuts (), può significare anche:

Acronimi
Nomenclatura delle unità territoriali statistiche – standard per la ripartizione del territorio dell'Unione europea a fini statistici
NBC Universal Television Studio – casa di produzione televisiva statunitense (oggi Universal Television)
Nuclear utilization target selection – teoria sull'uso delle armi nucleari

Altro
Nuts – spettacolo teatrale di Tom Topor
Pazza (Nuts) – film statunitense del 1987 diretto da Martin Ritt
Nuts – rivista per uomini britannica
Nuts TV – rete televisiva britannica